

Матчі

Хорватія 4:0 Україна

Україна 0:2 Італія

Естонія 0:1 Україна

Україна 1:0 Хорватія

Литва 1:3 Україна

Словенія 3:2 Україна

Італія 3:1 Україна

Склад команди 
 Статистику подано станом на 12 листопада 1995 року (в дужках наведено ігри і голи 1995 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

1995
1995 у футболі